Rudolf Frentz (1888-1956), un peintre russe puis soviétique
 Walter Frentz (1907-2004), un cadreur, producteur de films et photographe du Troisième Reich